Accademia russa di belle arti – Accademia di belle arti di San Pietroburgo
 Accademia russa delle scienze (in passato, Accademia delle scienze dell'URSS) – organizzazione russa che raggruppa tutti gli istituti scientifici russi